Upplysning kan syfta på:

  Upplysning – en kulturhistorisk rörelse i Europa under 1700-talet, se Upplysningstiden

Se även
 Nirvana
 Illuminationsteorin
 Profet
 Uppenbarelse
 Himmelsk vision
 Religion
 Information